A Orquestra Pops da Universidade De La Salle é uma orquestra Filipina baseada na Universidade De La Salla, sendo composta por setenta músicos profissionais. 

A orquestra foi formada em 1983 como Banda da Universidade De La Salle. Em 1986 o maestro Eliezer San Felipe tornou-se o maestro da banda e acrescentou membros e instrumentos musicais, tornando a banda em uma banda de concerto. A orquestra é formada por membros da universidade.

Ver também

 Lista de orquestras

Pops